Monnoyer ist ein französischer Nachname, mit folgenden Namensträgern:

 Jean-Baptiste Monnoyer (1636–1699), französischer Stillleben- und Blumenmaler
 Antoine Monnoyer (1677–1747), französischer Stillleben- und Blumenmaler